Васи́лий Серге́ев:
 Сергеев, Василий Антонович (1888—1980) — русский и советский военный деятель.
 Сергеев, Василий Данилович (1908—1955) — генерал-лейтенант.
 Сергеев, Василий Дмитриевич (1922—1970) — Герой Советского Союза.
 Сергеев, Василий Павлович (1914—1991) — Герой Советского Союза.
 Сергеев, Василий Сергеевич (1857—1910) — русский дипломат.
 Сергеев, Василий Степанович (1927—1990) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.